Osoby o tym nazwisku:
 Anna Duszak – polska językoznawczyni
 Franciszek Duszak – polski i sowiecki działacz komunistyczny
 Kamil Duszak – polski hokeista
 Stanisław Duszak – polski samorządowiec i dziennikarz